Вердуго () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Вердуго, Алекс (род. 1996) — американский бейсболист.
 Мартинес Вердуго, Арнольдо (1925—2013) — мексиканский политик, председатель Мексиканской коммунистической партии и Объединенной социалистической партии Мексики.
 Вердуго, Горка (род. 1978) — испанский велогонщик.
 Вердуго, Елена (1925—2017) — американская актриса кино и телевидения.
 Вердуго, Франсиско (1537—1595) — испанский военачальник, адмирал испанского флота, губернатор.
 де ла Каррера-и-Вердуго, Хосе Мигель (1785—1821) — южноамериканский политический и военный деятель, революционер, руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке.